Il existe plusieurs types de cancers osseux :
 myélome multiple (maladie de Kahler) ;
 ostéosarcome ;
 métastase osseuse ;
 sarcome d'Ewing ;
 plasmocytome osseux et tumeur plasmocytaire.